Премия Джозефа Вебера в области астрономического инструментария () — награда Американского астрономического общества, присуждается индивидуально за изобретение, значительное усовершенствование или дизайн астрономических инструментов и приборов, повлёкшее за собой прогресс в развитии астрономии. Названа в честь физика Джозефа Вебера.

Лауреаты премии Джозефа Вебера 

Награды по алфавиту
Награды Американского астрономического общества
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 2002 году
Изобретатели